Izvoarele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Izvoarele (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Izvoarele (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Izvoarele (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Izvoarele (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea
 Izvoarele (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Izvoarele (Blaj), Dorf im Kreis Alba
 Izvoarele (Gârda de Sus), Dorf im Kreis Alba
 Izvoarele (Livezile), Dorf im Kreis Alba
 Izvoarele (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Izvoarele (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Izvoarele (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Izvoarele (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Izvoarele (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Izvoarele (Isvoarele), Dorf im Kreis Giurgiu
 Izvoarele (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Izvoarele (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Izvoarele (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Izvoarele (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Izvoarele (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Izvoarele (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea